
Эксель или Эксел — русская транскрипция английских названий, имён и топонимов Axel, Exel, Excel, Exxel и других:

Персоналии 
 Ван Эксель, Ник (род. 1971) — американский профессиональный баскетболист.
 Эксел, Ричард (род. 1946) — американский нейробиолог.

Топонимы 
 Эксел — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.

Разное 
 Excel Saga — манга японского художника Коси Рикудо.
 Microsoft Excel — программа для работы с электронными таблицами.
 Cessna 560XL Citation Excel — лёгкий двухмоторный самолёт бизнес-класса.

См. также 
 Иксель
 Аксель
 Аксел
 Оксил
 XL